One Vice at a Time е шести студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Включва кавър версия на песента на The Guess Who American Woman. Песента Long Stick Goes Boom е използвана във видео играта Grand Theft Auto: Vice City Stories.

През 2014 г. е преиздаден от британската Rock Candy Records.

Състав 
 Марк Колер – китара
 Фернандо фон Арб – китара
 Крис фон Рор – бас, перкусии
 Марк Сторс – вокали
 Фреди Стийди – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1982 година